La Norgesmesterskapet G19 2012 di calcio è stata la 60ª edizione del torneo. È iniziata il 13 aprile ed è terminata il 27 ottobre 2012. Il successo finale è andato al Rosenborg, che ha vinto ai rigori la finale contro il Brann, conquistando così la coppa per la quarta volta.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2012

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 maggio 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 maggio 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 maggio 2012

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 giugno 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 giugno 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 giugno 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 giugno 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 giugno 2012

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 agosto 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 agosto 2012

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 agosto 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 settembre 2012

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 settembre 2012

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2012
Edizioni della Norgesmesterskapet G19